Entsch ist der Familienname folgender Personen:

 Albert Entsch (1828–1882), deutscher Theateragent und Verleger
 Ella Entsch, geb. Plempen, verh. Neruda (1885–1967), Musikverlegerin 
 Theodor Entsch (1853–1913), deutscher Theateragent und Bühnenverleger